

Cinéma 

 Le Monstre, film réalisé par Georges Méliès sorti en 1903 ;
 Le Monstre, titre alternatif du film muet français La Puissance du souvenir réalisé par Albert Capellani, sorti en 1910 ;
 Le Monstre (The Monster), film muet réalisé par Roland West, sorti en 1925 ;
 Le Monstre (Al-Wahshe), film réalisé par Salah Abou Seif en 1954 ;
 Le Monstre (The Quatermass Xperiment), film réalisé par Val Guest, sorti en 1955 ; 
 Il mostro (titre italien de Qui sera tué demain ?, aussi Criminalia), thriller italien réalisé par Luigi Zampa, sorti en 1977 ; 
 Le Monstre (Il mostro), film italien réalisé par Roberto Benigni, sorti en 1994 ; 
 Le Monstre, film français réalisé par Christophe Jacrot, sorti en 1997.

Littérature 

 Le Monstre (The Monster), nouvelle de l'écrivain américain Stephen Crane, parue en 1898 ;
 Le Monstre (1948), nouvelle de science-fiction d’A. E. van Vogt.

Autres 
Le monstre peut aussi désigner :
 Le Monstre, montagnes russes du parc d'attractions québécois La Ronde ;
 Le Monstre, mini-série canadienne diffusée sur ICI Radio-Canada Télé en 2019.

Voir aussi